Jesús del Monte (La Capilla) es una localidad del estado mexicano de Michoacán de Ocampo, forma parte del municipio de Morelia del que tiene el carácter de tenencia de las catorce que conforman la ciudad de Morelia.